Les Swans est un groupe de musique funk rock originaire de l'Indre . 
Le groupe a participé à plusieurs festivals, notamment le Printemps de Bourges, ou encore Yzeures'N'Rock, en remportant le tremplin du festival en 2016. Le groupe remporte également en 2019 le tremplin Label Tremp, et le tremplin du Festi'Zac.

Historique 
 http://www.lelectrophone.fr/artistes/swans-groove

Discographie 
 2020 : Sauvage - single
 2018 : Walk
 2015 : Wake up

Notes et références 

Groupe français de reggae